Життя тварин — назва ряду науково-популярних видань:
 Життя тварин () — широко відома науково-популярна книга, видана німецьким зоологом і мандрівником Альфредом Бремом.
 Життя тварин () — найбільший багатотомний науково-популярний зоологічний довідковий посібник (енциклопедична монографія), виданий в СРСР.